Regeringen Jonas Gahr Støre er fra 14. oktober 2021 Norges regering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Den består af Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Medregnet statsminister Støre har regeringen 19 ministre: 11 fra Arbeiderpartiet og 8 fra Senterpartiet.

Baggrund og regeringdannelse

Stortingvalget 2021 

Regeringskiftet skete som følge af centrum–venstresidens valgsejr ved stortingsvalget 2021. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt og Miljøpartiet De Grønne fik 100 mandater mod de borgerlige partiers 68 mandater, og det blev grundlag for et flertal mellem Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Sonderinger 
Den 23. september 2021 indledte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Socialistisk Venstreparti sonderinger i Hurdal for at klargøre hvorvidt det var grundlag for at forhandle om en flertalsregering. Seks dage senere valgte SV at trække sig fra sonderingene, efter at have konkluderet at de ikke kunne blive enige om sager som oliepolitik, emissionsreduktioner, naturbeskyttelse, skat og velfærd.

Regeringplatform 
Kort efter at Socialistisk Venstreparti trak sig fra sonderingene, meddelte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum at de ville indlede forhandlinger om en platform for en mindretalsregering bestående af Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Samtidig valgte Støre at pege på SV som en naturlig samarbejdspartner i Stortinget. Ap og Sp blev 8. oktober 2021 enige om at danne regering, og Hurdalsplattformen blev fremlagt 13. oktober 2021.

Tiltrædelse 
Erna Solbergs regering søgte afsked 12. oktober 2021 og fungerede som forretningsministerium frem til den nye regering tog over 14. oktober 2021.

Sammensætning 

|}

Referencer 

Støre, Jonas Gahr